(1967- ), danseur néerlandais ;
  (1966-1989), footballeur néerlandais ;
 Frans Veldman (1921-2010), thérapeute néerlandais ;
  (1969- ), homme politique néerlandais ;
 John Veldman (1968- ), footballeur néerlandais ;
 Wybo Veldman (1946- ), rameur d'aviron néo-zélandais.